

Cinema
Blue Skies – film statunitense del 1929 diretto da Alfred L. Werker
Cieli azzurri (Blue Skies) – film statunitense del 1946 diretto da Stuart Heisler

Musica
Blue Skies – album di Diana DeGarmo.
Blue Skies – album di Cassandra Wilson.
Blue Skies – album di Bryan Duncan.
Blue Skies – album dei Virginians.
Blue Skies – singolo di Irving Berlin.
Blue Skies – singolo dei Noah and the Whale.
Blue Skies – singolo dei Jamiroquai.

Televisione
Blue Skies – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1988.
Blue Skies – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1994.
Blue Skies – film per la televisione statunitense del 2005 diretto da Gary Halvorson.